La Qazaqstan Superkubogy 2019 è stata la 12ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata allo Stadio Centrale di Almaty tra Astana, vincitore del campionato, e Qayrat, vincitore della coppa nazionale. L' si è aggiudicato il trofeo battendo il  col punteggio di 2-0.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2018
 Qazaqstan Kubogy 2018

Calcio nel 2019
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive ad Almaty